August Ziesing ist der Name folgender Personen:

* August Ziesing (Ingenieur) (1858–1942), US-amerikanischer Ingenieur und Verkehrsmanager 
 August Ziesing (Politiker) (1884–1931), deutscher Politiker